Il doppio del torneo di tennis Mamaia Idu Trophy 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru che hanno battuto in finale Danka Kovinić e Tadeja Majerič 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (Campionesse)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (primo turno)

 Sharon Fichman /  Nicole Rottmann (quarti di finale)
 Danka Kovinić /  Tadeja Majerič (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mamaia Idu Trophy 2012